Влади́мир Алексе́евич Соловьёв — доктор технических наук, профессор МВТУ им. Баумана.

Биография 
Родился в 1949 г.

Окончил Московский текстильный институт им. А. Н. Косыгина по специальности «Автоматизация и комплексная механизация химико технологических процессов» в 1971 году.

С 1966 по 2011 г. работал там же: лаборант кафедры электротехники, с 1971 г. - инженер кафедры текстильного материаловедения, с 1975 г. старший инженер НИС кафедры электротехники, с 1978 - ассистент, старший преподаватель, с 1988 г. - доцент, с 2008 г. профессор кафедры электротехники.

С 2011 г. профессор кафедры электротехники и промышленной электроники МГТУ им. Н. Э. Баумана.

 1983 год — защитил кандидатскую диссертацию:
 Система автоматического управления бесконтактным двигателем постоянного тока : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.07. - Москва, 1983. - 246 с. : ил.

 2006 год — защитил докторскую диссертацию:
 Электротехнические системы с непрерывным токовым управлением вентильными двигателями : диссертация ... доктора технических наук : 05.13.06. - Москва, 2006. - 431 с. 

 2008 год — профессор кафедры электротехники МВТУ им. Баумана.
 2011 год — профессор кафедры электротехники и промышленной электроники МГТУ им Н. Э. Баумана.

Владимир Алексеевич cостоит в:
 секции «Научные проблемы электропитания» РАН и
 научно-метадической комиссии по общей электротехнике и электронике Министерства образования РФ.

Научные интересы 
Разработка и исследование:
 систем управления вентильными двигателями и 
 источников вторичного электропитания.

Публикации 
Владимир Алексеевич имеет более 120 опубликованных научных работ; в их числе:
 монография,
 авторские свидетельства (19 шт.)
 патенты на изобретения (2шт.).

Личная жизнь 
Проживает в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Научно-учебный комплекс «Фундаментальные науки» МГТУ им. Н.Э. Баумана
 Смольников Леонид Евгеньевич, Соловьев Владимир Алексеевич // «Параметрический корректор коэффициента мощности регулируемого электропривода»
 Соловьев Владимир Алексеевич
 Соловьев Владимир Алексеевич. Кафедра ФН-7